Sneschnoje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Sneschnoje (Perm), in der Oblast Perm
 Sneschnoje (Tschukotka), im Autonomen Kreis der Tschuktschen

Siehe auch:
 Snischne, Stadt in der Ukraine (russisch Sneschnoje)